Andorinha-de-bando é um termo vernáculo utilizado para as espécies:
Delichon dasypus em Portugal
Hirundo rustica no Brasil

Desambiguações de animais